Fußabdruck steht für:
 Fußspur von Wildtieren, siehe Trittsiegel

als Kurzform:
 ökologischer Fußabdruck, Fläche auf der Erde, die ein Mensch mit seinem Lebensstil beansprucht
 Kohlenstoff-Fußabdruck, siehe CO2-Bilanz

Siehe auch:
 Buddhas Fußabdruck (symbolisches Abbild)
 Teufelstritt (Abdruck in der Münchner Frauenkirche)